

Бранч — село, громада округу Нітра, Нітранський край.

Бранч — місто, штат Арканзас
 Бранч Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія
 Бранч — переписна місцевість, штат Луїзіана